Komodo (otok)
 Nacionalni park Komodo
 Komodski varan
 Komodo (mikroprocesor)